Centrum kan henvise til flere artikler:

 Centrum (geometri) – betegnelse for det fysiske midtpunkt af et objekt
 Centrum (midtby) – betegnelse for en bys centrale del
 Centrum (ungdomsserie) – dansk ungdomsserie fra 2020
 Centrum (forlag) – et dansk forlag
 Centrum (Mors) – en lille bebyggelse i Morsø Provsti, Danmark
 Centrum, Wisconsin – en by i Wisconsin, USA
 Centrum (parti) – et politisk parti, som uden held stillede op til Folketinget i 1920

Se også 
 Centrum (midtpunkt)
 Center
 Centrum-venstre; Centrum-højre
 Midterparti
 Centrum-Demokraterne
 Centrum Aften